Eisen je příjmení těchto osob:
 Gustaf Eisen (1847–1940) – švédský přírodovědec a sběratel
 Norman L. Eisen (* 1960) – americký diplomat a státní úředník
 Stanley Harvey Eisen (* 1952) – americký kytarista a zpěvák 
 Tripp Rex Eisen (* 1965) – americký kytarista